Rehberg:
 August Wilhelm Rehberg (1757, Hanovre – 1836), un juriste et philosophe allemand
 Peter Rehberg (1968-2021), auteur de pièces audio-électroniques